Абутьково — название населённых пунктов в России:

 Абутьково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Абутьково — деревня в Калининском районе Тверской области.